Löwenhagen ist ein deutscher Orts-, Straßen- und Familienname:

Ortsname:
 Löwenhagen, Ortsteil der Gemeinde Niemetal, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland
 Löwenhagen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Komsomolsk (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

Straßenname:
 ehemals für die Papenstraße (Stralsund)

Familienname:
 Karl Löwenhagen, deutscher Landschaftsarchitekt
 Klaus Löwenhagen, deutscher Marathonläufer